

Patronyme 

 Eugène Souville (1821-1909) : officier de marine français
 Georges Souville (1927-2012), historien et archéologue français
 Tom Souville (1777-1839), corsaire français

Toponyme 

 Fort de Souville
 Souville, ancien nom de Yèvre-le-Châtel

Autres 
 , page d'homonymie (décorations)